В парному розряді жіночого тенісного турніру Internationaux de Strasbourg 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Лорі Макніл і Стефані Реге виграли титул, у фіналі перемігши пару Манон Боллеграф і Мерседес Пас 6-7, 6-4, 6-4.

Сіяні пари 

 Манон Боллеграф /  Мерседес Пас (фінал)
 Рейчел Макквіллан /  Катрін Танв'є (півфінал)

 Петра Лангрова /  Радка Зрубакова (півфінал)
 Лорі Макніл /  Стефані Реге (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Internationaux de Strasbourg